La clase Holiday es una clase de cruceros propiedad de Carnival Cruise Lines. El primer barco de la clase, el Holiday de 46.052 toneladas brutas, se completó en 1985. Un segundo y ligeramente El barco gemelo más grande, Jubilee, fue construido en 1986 con 47.262 toneladas brutas. El tercer y último barco, Celebration, era idéntico al Jubilee y se completó en 1987. Todos fueron los barcos más grandes de Carnival hasta que se construyó la clase Fantasy.

El Jubilee fue retirado de Carnival en 2004 y acabó prestando servicio en otras compañías navieras hasta que fue enviado al desguace en 2015.

En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó en gran medida a la industria de cruceros, ya que las líneas de cruceros de todo el mundo se vieron obligadas a suspender las operaciones de navegación. Las continuas pérdidas económicas de las operaciones suspendidas han resultado en que algunas de las líneas de cruceros se declaren en bancarrota o vendan algunos de sus barcos para reducir los costos operativos y reducir su creciente deuda. Esto había causado la desaparición de los dos barcos restantes de la clase Holiday. En noviembre de 2020, la línea Bahamas Paradise Cruise vendió el Grand Celebration (ex Celebration) como chatarra. El barco pasó a llamarse Grand. Llegó a Alang, India y fue varado para desguace el 14 de enero de 2021. Poco después de que Grand Celebration fuera varado para desguace, Seajets vendió el Magellan (ex Holiday) para chatarra después de adquirirlo de Cruise & Maritime Voyages tras su quiebra. Magellan pasó a llamarse Mages y quedó varado en Alang, India para su desguace el 30 de enero de 2021.

Unidades

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase